Калу (, буквальный перевод — «остаться») — горный хребет, западный отрог Южного Урала, расположенный в Башкортостане.

Калу относится к хребтам Башкирского (Южного) Урала.

Хребет Калу растянулся меридионально от широты д. Кабясово Ишимбайского района до широты устья реки Яланайры по правобережью реки Нугуш в Ишимбайском и Бурзянском районах.

Длина хребта — 26 км, ширина — 4 км, абсолютная высота — 771 м. Имеются вершины высотой до 700 м.

Рельеф северной части выровненный; южной — расчленённый речными долинами, седловинами и руслами водотоков.

Состоит из песчаников, алевролитов и сланцев зильмердакской свиты.

Дает начало притокам реки Большой Нугуш.

Ландшафты — смешанные леса на серых лесных почвах и дерново-подзолистых почвах.

Хребет находится на территории заказника «Алтын-Солок».

Легенды 
Среди местного населения записано множество топонимических легенд о происхождении названия. Согласно им, на хребте кто-то был оставлен (старый мулла, покинутый молодой женой; ребенок, которого нечем было кормить и т. д.).

Литература

Ссылки 

Горные хребты  Ишимбайского района
Горные хребты Бурзянского района